Alfredo il Grande – re del Wessex (871-899)
 Alfred – masque di Thomas Augustine Arne
 Alfredo il Grande – opera di Gaetano Donizetti
 Alfredo il Grande – film di Clive Donner del 1969